Pobórz – wieś w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Oporów
 Pobórz - do końca 2017 roku nazwa kolonii Kolonia Pobórz w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Oporów